Dance Hall (1941), een Amerikaanse film uit 1941
 Dance Hall (1950), een Britse film uit 1950
 Dancehall, ook wel Raggamuffin, een Jamaicaanse muziekstijl